

Astronomia
 1724 Vladimir – asteroide della fascia principale

Geografia
 Oblast' di Vladimir – Oblast' della Russia
 Vladimir – capoluogo dell'Oblast' omonima
 Vladimir – località nell'Oblast' di Irkutsk
 Vladimir – comune del distretto di Gorj, in Romania
 Vladimir – località nel comune di Dulcigno, in Montenegro
 Volodymyr-Volyns'kyj – località in Ucraina

Onomastica
 Vladimir – variante del nome proprio di persona maschile Vladimiro

Altro
 Vladimir – fregata della Marina Russa
 Vladimir – razza di cavallo da lavoro dalle origini russe